Gulyás Gyula (1923–1974) sportriporter 
Gulyás Gyula (1944–2008) szobrász
Gulyás Gyula (1944) filmrendező